Close to Me (The Cure), een nummer van de Britse new waveband The Cure uit 1985
Close to Me (Ellie Goulding & Diplo), een nummer van de Britse zangeres Ellie Goulding en de Amerikaanse dj Diplo uit 2018
Close to Me (televisieserie), uit 2021